Дженифър Лин Конъли () е американска актриса.

Биография 
През 2001 г. печели Оскар в категорията „най-добра поддържаща актриса“ за участието ѝ във филма Красив ум.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Деца актьори
Носители на „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Американци от ирландски произход
Евреи в САЩ
Родени в Ню Йорк